BNG peut faire référence à :
 British Nuclear Group, une société mise en place pour gérer le démantèlement de nombreux sites nucléaires britanniques ;
  ;
 Bloc nationaliste galicien, un parti politique nationaliste galicien en Espagne ;
 , un système de projection cartographique du GPS pour le territoire du Royaume-Uni ;
 Bank Nederlandse Gemeenten, la banque des collectivités locales et des institutions publiques aux Pays-Bas.
 Broadband Network Gateway, un routeur d'agrégation spécialisé, utilisé notamment dans les réseaux IP de collecte xDSL ou PON